Krk – miasto w Chorwacji
 Krk – chorwacka wyspa na Morzu Adriatyckim

Jako skrót 
 KRK – kod lotniska IATA dla portu lotniczego Kraków-Balice
 skrót nazwy Kościół rzymskokatolicki
 skrót nazwy Krajowy Rejestr Karny
 klasyczny rachunek kwantyfikatorów